Voici une liste  d'albums intitulés « Live ».

Voir aussi 

 Album live
 
 

Live